Мордово — село в Сараевском районе Рязанской области России, входит в состав Ягодновского сельского поселения.

Расположение 
Расположено на берегу реки Пара в 2 км на восток от центра поселения села Ягодное и в 24 км на юго-восток от райцентра поселка Сараи.

История 
Мордово в качестве деревни Козловского уезда Борецкого стана упоминается в 1690 году. Время построения первоначального храма в честь великомученика Димитрия мироточивого относится к началу XVIII века. В 1777 году в селе была построена новая деревянная церковь прежнего наименования, колокольня была устроена одновременно с церковью.

В XIX — начале XX века село входило в состав Муравлянской волости Сапожковского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 292 дворов.

С 1929 года село являлось центром Мордовского сельсовета Сараевского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Ягодновского сельского поселения.

До 2011 года в селе работала Мордовская средняя общеобразовательная школа.

Население

Примечания 

Населённые пункты Сараевского района